Barktjärn kan syfta på:
Barktjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
 Barktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn